The Rum Diary kan syfta på:
 Romträsket – en roman skriven av Hunter S. Thompson
 The Rum Diary (film) – en film baserad på ovannämnda roman
 The Rum Diary (musikgrupp) – ett amerikanskt band